Espejuelo puede referirse a:
 El mineral Lapis specularis.
 El nombre común de la planta Suaeda spicata.
 El nombre común de la planta Suaeda maritima.
 Una franja coloreada en las alas de algunas aves, espejuelo (aves).
Excrecencia de las extremidades de los caballos, espejuelo (caballos)Término usado en Cuba y Puerto rico para gafas o anteojos'''.